Amerikai Egyesült Államok
 Susanville (Kalifornia)
 Susanville (Oregon)